William Ewart Gladstone – politico britannico (1809-1898)
 William Henry Gladstone – politico britannico (1840-1891)
 William Glynne Charles Gladstone – politico britannico (1885-1915)